Idoli – oggetti dell'idolatria
Idoli – gruppo musicale serbo degli anni '80
Gli Idoli – gruppo musicale italiano degli anni '60-'70
Idoli – romanzo di Dennis Cooper